Márquez est un nom propre d'origine espagnole très répandu, signifiant à l'origine « fils de Marcos  fwulls Smith chanteur d'opéra

Patronyme 

 Álex Márquez (1996-), pilote de moto espagnol, frère de Marc Márquez ;
 Alfonso Marquez (1938-2020), joueur et entraîneur philippin de basket-ball ;
 Ángel Márquez (2000-), footballeur mexicain ;
 Arturo Márquez (1950-), compositeur mexicain ;
 Carolina Márquez (1975-), disc-jockey et chanteuse italo-colombienne ;
 Edith Márquez (1973-), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Eduardo Márquez (1944-2020), footballeur péruvien ;
 Emilio González Márquez (1960-), homme politique mexicain ;
 Evaristo Márquez Contreras (1929-1996), sculpteur espagnol ;
 Felipe González Márquez (1942-), plus couramment Felipe González, homme politique espagnol ;
 Fernando Sariñana Márquez (1958-), cinéaste mexicain ;
 Gabriel García Márquez (1927-2014), écrivain colombien ;
 Generoso Márquez (1952-), basketteur cubain ;
 Herbert Márquez (1963-), footballeur vénézuélien ;
 Jorge Márquez (1971-), colonel et homme politique vénézuélien ;
 José Márquez (1991-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Juan Manuel Márquez (1973-), boxeur mexicain ;
 Juan Guaidó Márquez (1983-), homme d'État vénézuélien ;
 Kenny Marquez, mieux connu sous le nom de Jake Atlas (1994-), catcheur professionnel américain ;
 Marc Márquez (1993-), pilote de moto espagnol ;
 María José Bueno Márquez (1964-), journaliste espagnole ;
 Martí Márquez (1996-), coureur cycliste espagnol ;
 Miguel Márquez (1946-2007), matador espagnol ;
 Pablo Márquez (1967-), guitariste argentin ;
 Pedro Pablo Pérez Márquez (1977), coureur cycliste cubain ;
 Pascual Márquez (1914-1941), matador espagnol ;
 Pedro Pablo Pérez Márquez (1977-), coureur cycliste espagnol ;
 Pío García-Escudero Márquez (1952-), homme politique espagnol ;
  ;
 Rocío Márquez (1985-), chanteuse espagnole ;
 Rubén Paz Márquez (1959-), footballeur uruguayen ;
 Simón Díaz Márquez (1928-2014), chanteur et compositeur vénézuélien ;
 Travis Marquez Outlaw (1984-), joueur de basket-ball américain ;
 Vanessa Marquez (1968-2018), actrice américaine ;
 Victoriano Huerta Márquez (1850-1916), militaire et homme politique mexicain.

Personnages de fiction 
 Gabrielle Solis (née Marquez), de la série Desperate Housewives ;
 Lorena Marquez, super-héroïne de DC Comics.

Toponymes 

 Gil Márquez, hameau de la municipalité espagnole d'Almonaster la Real dans la province de Huelva et la communauté autonome d’Andalousie ;
 Marquez, ville de l’État du Texas aux États-Unis.

Hydronyme 
 Río Marquéz, cours d'eau de Bolivie.

Marquez
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme